Марко Марков може да се отнася за:

 Марко Марков – революционер
 Марко Марков – офицер
 Марко Марков – скулптор
 Марко Марков – лекар-онколог
 Марко Марков - лекар-патолог, изследовател на катинските екзекуции
 Марко Марков – писател
 Марко Марков (общественик) – български общественик

Източници